On the Firing Line – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Great Western Film Company
On the Firing Line – cortometraggio del 1912 diretto da Francis Ford
On the Firing Line – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Gaumont Company
On the Firing Line – documentario cortometraggio del 1936 prodotto dalla National Tuberculosis Association